Der Begriff Belait steht für:

einen Distrikt in Brunei, siehe Belait (Distrikt)
einen Fluss in Brunei, siehe Belait (Fluss)
einen Volksstamm in Brunei, siehe Belait (Ethnie)
eine Sprache, siehe Belait (Sprache)
 Kuala Belait, Hauptort des Distrikts Belait in Brunei